Seasons puede referirse a:
 Seasons, álbum de Sevendust.
 Seasons, álbum de Bing Crosby
 Seasons álbum de CoH
 Seasons álbum de David Murray
 "Seasons", canción de Ayumi Hamasaki.
 "Seasons" canción de Cunninlynguists
  "Seasons" canción de DragonForce
 Season, una película malabar.
 Seasons, una película de Omnimax producida por el museo de ciencia de Minnesota.
 The Sims 2: Seasons, una expansión para el juego Los Sims 2.
Season (sociedad), periodo de la élite británica en el que mantiene eventos sociales.